Prospect est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Géologie  
 Prospect, une formation géologique repérée par prospection

Marketing  
 Prospect, un client potentiel d'une entreprise

Presse  
 Prospect, le magazine britannique

Sport  
 Prospect, anglicisme désignant un joueur qui n'a pas encore joué de match pour son équipe
 Le terme désigne aussi un biker désirant intégrer un club et soumis à une période d'"apprentissage".

Urbanisme 
 Prospect, règle d'urbanisme organisant les volumes dans la ville

Toponyme

Australie 
 Prospect, un quartier du nord d'Adélaïde.

Canada 
 Prospect, une localité de Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Prospect, une ville de Caroline du Nord ;
 Prospect, une ville du Connecticut ;
 Prospect, une ville du Kentucky ;
 Prospect, une census-designated place située en Louisiane ;
 Prospect, une ville du Maine ;
 Prospect, une ville de l'État de New York ;
 Prospect, une ville de l'Ohio ;
 Prospect, une ville de Pennsylvanie ;
 East Prospect, une ville de Pennsylvanie ;
 le pic Prospect, un sommet de Californie.

Cinéma 
 Prospect de Zeek Earl et Christopher Caldwell